2003 Winter Vacation in SMTown.com es un álbum del 2003 para el SM Town. Este es el quinto álbum de vacaciones de invierno de SM Entertainment.

Lista de canciones 
 두번째 겨울 (Snowflake) - SM Town
 Winter Story (겨울이야기) - Kangta, Moon Hee Jun, Jiyeon
 The Christmas Song - Kangta
 Winter Wonderland -
 Feels the Same - BoA
 Silent Night Holy Night - Fly to the Sky
 I Dream of you - Jiyeon
 겨울로의 초대 - Yoo Young Jin
 White - Shoo
 Choice - Black Beat
 Be My Love - Dana

Referencias

Página oficial 
 SM Entertainment

Álbumes de 2003
Álbumes de SM Entertainment